

Patronyme
 Marc Lengrand, (1892-1975),  fut un homme politique français.
 Jules Henri Lengrand, (1907-2001), est un peintre et graveur français, premier Grand Prix de Rome de gravure. 

Homonymie
Homonymie de patronyme